Testamentet kan henvise til:

 Testamentet (roman) – krimiroman fra 1999 af John Grisham
 Testamentet (dokumentar) – dansk dokumentar fra 2011 af Christian Sønderby Jepsen
 Testamentet (film) – dansk stumfilm fra 1908 instrueret af Viggo Larsen

Se også 
 Testamente